Fedótovo (Perm), localitat del territori de Perm, a Rússia
 Fedótovo (Kaluga), localitat de la província de Kaluga, a Rússia
 Fedótovo (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia